Рики може да се отнася за следните селища в Полша:
 Рики, град в Люблинско войводство, административен център на Ришки окръг и Ришка община
 Рики, село в Мазовско войводство, Бялобжегски окръг, Староблотнишка община;
 Рики, село в Поморско войводство, Новодворски окръг, Новодоворска община;

Други:
 Рики-Борково, село във Варминско-Мазурско войводство, Ниджишки окръг, Яновска община